A Rádio Cultura FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em São Raimundo Nonato, no Piauí. De concessão educativa, pertence à Fundação Cultural Sudeste do Piauí e opera na frequência modulada de 105,9 MHz. Afiliada à Rede Imaculada, pode ser sintonizada em cerca de 15 municípios do Sudeste piauiense.

Originada de uma concessão inicialmente outorgada à FUNDHAM, a emissora foi repassada posteriormente para a Diocese de São Raimundo Nonato.

Programação
A Rádio Cultura FM de São Raimundo Nonato possui uma programação variada de cunho educativo, religioso e cultural, destacando-se os seguintes programas:
 Jornal São Raimundo Hoje
 Jornal da Cultura
 Bom Dia Cultura
 Cultura Sertaneja
 Um Amor de Cultura
 Sucessos da 105
 Forronejo
Diariamente entre as 20 horas e as 5 da manhã, a emissora cede espaço à Rede Imaculada, que transmite o programa A Igreja no Rádio.

Ligações externas

 Página Oficial: http://www.radioculturafm105.com.br/

Referências 

Cultura Fm São Raimundo Nonato